Ралли Португалии 2014 года (официально 48º Rally de Portugal) - четвертый этап чемпионата мира по ралли 2014 года, проходивший с 3 по 6 апреля. Это 48-ое Ралли Португалии в истории и 42-ое в рамках мирового первенства.

Победу в четвертый раз на этом ралли одержал Себастьен Ожье, это его третья победа в сезоне 2014 года.

Список участников

Ход этапа 
В первые дни этапа, когда лидер чемпионата "чистил трассу", турнирную таблицу на короткие промежутки успели возглавить и Дани Сордо на Hyundai i20 WRC, и Микко Хирвонен на Ford Fiesta RS WRC. Но в дальнейшем большую часть спецучастков начал выигрывать Себастьен Ожье и интрига на этом закончилась, француз выиграл свою третью гонку по ходу сезона. Сопротивление ему мог оказать напарник, но Яри-Матти уже на пятом спецучастке попал в очередную аварию:
Утром мы ехали на мягком составе покрышек, но на этом спецучастке надели по диагонали смесь жестких и мягких шин. В итоге баланс автомобиля был не очень хороший, из-за чего автомобиль испытывал сильную недостаточную поворачиваемость. Из-за недостаточной поворачиваемости автомобиль зашел в левый поворот слишком широко. Я откорректировал его и думал, что все нормально, но внутри поворота была огромнейшая яма. Возможно она образовалась из-за дождя. Я угодил в эту яму, из-за чего автомобиль встал на два колеса, а затем передняя часть ударилась машины о насыпь и мы перевернулись.
Это была уже четвертая авария финна на Ралли Португалии (из шести стартов). Латвала выиграл потом два СУ по ходу этапа, но заехать в очковую зону у него не получилось. На СУ7 в аварию попал и Крис Мик, еще один часто попадающий в аварии пилот. А на СУ14 не смог выйти на старт из-за проблем с подвеской один из лидеров этапа Дани Сордо, который сражался с Остбергом за третье место. На втором месте финишировал Микко Хирвонен, проведший хороший этап, но за победу он мог бороться только в первую половину гонки.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 

Последний спецучасток этапа длиной 13, 83 км

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статистика гонки на ewrc-results.com

2014 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2014 году